

Puchar Intertoto 1961–2008 

Legenda:
 W sezonach 1961/1962 – 1966/1967 rozgrywano fazę grupową i fazę pucharową
 W sezonach 1967 – 1994 rozgrywano tylko fazę grupową
 Od sezonu 1994 roku Puchar Intertoto oficjalnie przejęła pod kontrolę UEFA (wcześniej UEFA nie uznawała tych rozgrywek) a same rozgrywki stały się w istocie kwalifikacjami do Pucharu UEFA.
 W 2008 roku zaprzestano rozgrywania Pucharu Intertoto
 Puchar Intertoto był nazywany też pucharem Karla Rappana od nazwiska jego pomysłodawcy.
 Puchar Intertoto bywał też nazywany Pucharem Lata.

Uwagi

Bibliografia 
 Puchar Intertoto sezon po sezonie

Puchar Intertoto UEFA
Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach